La Mort à Venise (Der Tod in Venedig) est une nouvelle de l'écrivain allemand Thomas Mann.

Elle a inspiré plusieurs œuvres artistiques homonymes, notamment :
 Mort à Venise (Morte a Venezia), film franco-italien de Luchino Visconti (1971) ;
 Death in Venice, opéra anglais de Benjamin Britten (1973) ;
 Death in Venice, captation vidéo de l'opéra précédent au festival de Glyndebourne (1990) ;
 Mort à Venise (Tod in Venedig), ballet de John Neumeier (2004).